Bellingen ist der Name von folgender Orte:
 Bellingen (Westerwald), Gemeinde im Westerwaldkreis in Rheinland-Pfalz
 Bad Bellingen, Gemeinde im Landkreis Lörrach in Baden-Württemberg
 Bellingen (Tangerhütte), Ortsteil der Stadt Tangerhütte im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt
 Bellingen (Windeck), Ortsteil der Gemeinde Windeck (Sieg) im Rhein-Sieg-Kreis in Nordrhein-Westfalen
 Bellingen (Maingau), Wüstung im mittelalterlichen Maingau
 Bellingen (New South Wales), Kleinstadt in Australien

Siehe auch:
 Behlingen
 Belling
 Bellinger
 Ilka Paradis-Schlang (Barbara von Bellingen)